Die 12. Rallye Türkei war der 11. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2019. Sie dauerte vom 12. bis zum 15. September 2019 und es wurden insgesamt 17 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 

Citroën ging am Freitag an die Spitze des Klassements mit Esapekka Lappi ab WP3, er profitierte von seiner günstigen Startposition. Am Samstag überholte ihn bei WP12 Teamkollege Sébastien Ogier. Am Abend lag Ogier nur gerade 0,2 Sekunden vor Lappi. Am Ende siegte der Franzose mit 34,7 Sekunden Vorsprung auf Lappi, der am Schlusstag einen Reifenschaden zu beklagen hatte. Ogier gewann seinen 47. Weltmeisterschaftslauf in der Türkei. Für den Weltmeister war der Sieg doppelt wichtig, weil er damit seine Chancen auf eine erfolgreiche WM-Titelverteidigung deutlich steigern konnte. Denn die Rallye forderte ihren Tribut von den WM-Aspiranten Ott Tänak und Thierry Neuville.

Neuville passierte am Samstagmorgen gleich auf der ersten Prüfung des Tages ein Missgeschick, als er sich in einer langsamen Linkskurve mit dem Hyundai i20 WRC auf die Seite legte. Schuld war ein großer Stein den er nicht sehen konnte im aufgewirbelten Staub der vorausfahrenden Fahrzeuge. Vier Minuten kostete es das Auto wieder fahrtauglich zu machen, der Belgier fiel auf Rang acht zurück. Eine ärgerliche Situation, denn Neuville kämpfte mit den beiden Citroëns zu diesem Zeitpunkt um die Führung.

Nur kurze Zeit später hatte der Toyota von Ott Tänak einen Defekt. Der Toyota Yaris WRC wollte nach einem Halt auf einer Verbindungsstrecke zwischen zwei Wertungsprüfungen nicht mehr anspringen. Tänak und Neuville hatten die Chance, auf der Powerstage noch Schadensbegrenzung zu betreiben. In den WPs am Sonntagvormittag schonten sie die Reifen. Bei der abschließenden Powerstage fuhren die beiden Kontrahenten nochmals richtig schnell. Tänak holte sich die fünf Extrapunkte für die Weltmeisterschaft, Neuville wurde zweiter und bekam vier WM-Punkte gutgeschrieben, dahinter Rallye-Sieger Ogier.

In der Weltmeisterschaftswertung machte Ogier 23 Punkte gut und kam bis auf 17 Punkte an den führenden Tänak heran.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 28 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Website: https://www.wrc.com/
 Offizielle Website: https://www.rallyturkey.com/

Einzelnachweise 

Türkei
2019